Omotoso bzw. Omotosho ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Shola Omotosho (* 1986), nigerianischer Fußballspieler
 Kole Omotoso (* 1943), nigerianischer Schriftsteller
 Omolara Omotosho (* 1993), nigerianische Sprinterin
 Tim Omotoso (* 1958), nigerianischer Fernsehprediger